El conjunto histórico o zona monumental de la ciudad de Pontevedra (Galicia, España) comprende el conjunto de monumentos que, a lo largo de los años, (desde 1951 hasta la actualidad) fueron protegidos patrimonialmente al amparo de distintas figuras legales, que en 1985 quedaron unificadas bajo la categoría de Bien de Interés Cultural, fruto de la entrada en vigor de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

En particular, los Bienes de Interés Cultural más importantes existentes en la ciudad de Pontevedra son los siguientes:

 Ruinas del Convento de Santo Domingo declaradas Monumento el 14 de agosto de 1895.
 Convento-Iglesia de San Francisco declarados Monumento Nacional el 26 de agosto de 1896.
 Real Basílica de Santa María la Mayor declarada Monumento Histórico-Artístico el 3 de junio de 1931.
 Monasterio de Lérez y sus alrededores declarado Monumento Histórico-Artístico y Paraje Pintoresco el 21 de junio de 1946.
 Casco Antiguo de la ciudad, declarado Conjunto Histórico-Artístico el 23 de febrero de 1951.
 Museo de Pontevedra declarado Monumento Histórico-Artístico el 1 de marzo de 1962.
 Santuario de Nuestra Señora del Refugio La Divina Peregrina declarada Monumento el 13 de octubre de 2011.
 Un conjunto de 11 grabados rupestres, declarados Monumento Histórico-Artístico el 20 de diciembre de 1974.

Referencias 

Monumentos de la provincia de Pontevedra
Pontevedra
Bienes de interés cultural de la provincia de Pontevedra